ФК «Дина́мо-Дагестан» () — російський футбольний клуб з міста Махачкала, заснований у 1927 році. Виступає у Другому дивізіоні ФНЛ. Домашні матчі приймає на стадіоні «Динамо», потужністю 15 200 глядачів.

Посилання 
 Офіційний сайт  

Футбольні клуби Росії
Футбольні клуби, засновані 1927
Футбольні клуби, засновані 2021
Спорт у Махачкалі